Проскура — богослужбовий літургійний хліб, котрий використовується під час православного богослужіння.

 Проскури, Проскури-Сущанські — стародавня українська родина.
 Проскура Георгій Федорович (1876—1958) — український радянський вчений у галузі гідромеханіки, гідромашинобудування й авіації.
 Проскура Ілля Павлович (1922—1988) — радянський вчений у галузі кормовиробництва, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік ВАСГНІЛ.
 Проскура Ніна Володимирівна (* 1974) — українська гребчиня, виступала за збірну України з академічного веслування у період 1998—2012 років. Чемпіонка світу, бронзова призерка чемпіонату Європи.
 Проскура Оксана Іллівна — директор Київської гімназії східних мов № 1; заслужений працівник освіти України
 Проскура Ольга Василівна (1904—1978) — український радянський лікар-уролог.
 Проскура Сергій (* 1988) — український пауерліфтер; майстер спорту України з греко-римської боротьби.

Примітки